Air China Cargo — грузовая авиакомпания Китая со штаб-квартирой в городе Пекин, работающая в сфере перевозок по 36 городам в 27 странах мира. Является дочерним предприятием магистральной авиакомпании Air China.

Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Пекин Столичный, в качестве ещё двух хабов используются международный аэропорт Шанхай Пудун и международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь.

История 
Авиакомпания Air China Cargo была образована 12 декабря 2003 года и в том же году начала операционную деятельность. 51 % собственности компании принадлежит Air China, 25 % — CITIC Pacific и 24 % акций находится в распоряжении Столичного аэропорта Пекина. В марте 2007 года в Air China Cargo работало 1818 сотрудников.

В мае 2011 года руководство компаний Air China и Cathay Pacific объявили о слиянии их грузовых подразделений под общее управление авиакомпании Air China Cargo.

Маршрутная сеть 
В марте 2012 года сеть маршрутная международных регулярных рейсов авиакомпании Air China Cargo охватывала следующие пункты назначений:

 
 Пекин — международный аэропорт Пекин Столичный — хаб
 Чэнду — международный аэропорт Шуанлю
 Чунцин — международный аэропорт Чунцин Цзянбэй
 Гуанчжоу — международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь — хаб
 Шанхай — международный аэропорт Шанхай Пудун — хаб
 
 международный аэропорт Чхеклапкок
 
 Копенгаген — аэропорт Копенгаген
 
 Париж — аэропорт Париж Шарль-де-Голль
 
 Франкфурт-на-Майне — аэропорт Франкфурт-на-Майне
 
 Ченнаи — международный аэропорт Ченнаи
 
 Осака — международный аэропорт Кансай
 Токио — международный аэропорт Нарита
 
 Тайбэй — международный аэропорт Тайвань Таоюань
 
 Анкоридж — международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса
 Чикаго — Международный аэропорт О’Хара
 Даллас — международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт
 Лос-Анджелес — международный аэропорт Лос-Анджелес
 Нью-Йорк — Международный аэропорт имени Джона Кеннеди

Флот 

По состоянию на июнь  2018 года флот авиакомпании Air China Cargo составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Air China

Авиакомпании по алфавиту
Авиакомпании Китая
Air China
Грузовые авиакомпании
Компании Пекина